Caraiman ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Caraiman (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Caraiman (Dolj), Dorf im Kreis Dolj

 in der Republik Moldau:
 Caraiman (Dondușeni), Dorf im Rajon Dondușeni